Abū-Yūsuf Ya’qūb ibn Ishāq al-Kindī ou Alkindus, philosophe arabe ;
 Abû ʻUmar al-Kindî, historien arabe ;
 Abd al-Masih ibn Ishaq al-Kindi, auteur chrétien du .

Al-Kindi peut aussi désigner :
 Ensemble Al-Kindî, ensemble de musique arabe contemporain, fondé en 1983 à Alep en Syrie ;
 Al-Kindi, établissement scolaire privé français, fondé en 2007.